Hermanos Carrera puede referirse a:
Hermanos de la Carrera, familia chilena que participó en la independencia de su país;
Hermanos Carrera (vino), marca chilena de vino.